Haus Steineck steht für:
 Haus Steineck (Mehlem), eine Villa im Bonner Ortsteil Mehlem
 Haus Steineck (Radebeul), eine Villa in Radebeul